Ratia steht für:

 Ratia (Stadt), eine Kleinstadt in Indien
 Ratia (Tehsil), eine indische Verwaltungseinheit

Ratia ist der Familienname folgender Personen:

 Armi Ratia (1912–1979), finnische Unternehmerin und Textildesignerin